Il nome Selassié può riferirsi a:
 Hailé Selassié, re d'Etiopia
 Amhà Selassié, figlio di Hailé Selassié e ultimo re d'Etiopia
 Theodor Gebre Selassie, calciatore ceco